Public Service Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Public Service Building (Colorado), ID-Nr. 78000851
 Public Service Building (Illinois), ID-Nr. 83003581